

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Henry Bulawko, (1918-2011), journaliste, historien, traducteur et écrivain français ;
 Shlomo Zalman Bulawko, (1936- ), rabbin orthodoxe français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme